Praet ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Praet (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Ludwig von Praet (Ludwig von Flandern, Herr von Praet; 1488–1556), Adliger aus den Siebzehn Provinzen und ein wichtiger Diplomat und Staatsmann unter Kaiser Karl V.
 Peter Praet (* 1949), belgischer Ökonom 

Siehe auch:
 Oedelem